Aiguafreda kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Aiguafreda (ort), Katalonien, Província de Barcelona, 
 Aiguafreda (kommun), Katalonien, Província de Barcelona, 

Robotskapade Spanienförgreningar